Макиннис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макиннис, Сьюзан (род. 18 июня 1963, Шарлоттаун) — канадская кёрлингистка.
 Макиннис, Эл (11 июля 1963, Порт-Худ, Новая Шотландия, Канада) — бывший канадский хоккеист, защитник.